Psalmy i Requiem – album Przemysława Gintrowskiego z roku 1978.

Lista utworów

Twórcy

Muzyka 
 Przemysław Gintrowski (1-10)
 Przemysław Gintrowski, Stanisław Krupowicz (11-15)

Słowa 
 Tadeusz Nowak (1-8)
 Bogusław Żmijewski (9)
 Krzysztof Maria Sieniawski (10-13)
 Zbigniew Herbert (14, 15)

Wykonawcy 
 Przemysław Gintrowski (2-7, 10-15)
 chór (1-2, 4-7, 10-13)
 orkiestra (2-3, 5, 10, 13)
 Grupa „Niebo” (8-9)

Przypisy 

Albumy Przemysława Gintrowskiego
Albumy muzyczne wydane w roku 1978